Михаил Генрихович Горлин (, —1944) — русский поэт, филолог-славист.

Биография 
Сын состоятельного еврейского коммерсанта Генриха (Генцеля) Шимоновича Горлина (1876—?), защитившего диссертацию в Гейдельберге и жившего в Москве. Мать — Либа Шолемовна Александрова (1883—?), дочь петербургского купца первой гильдии. Родители поженились в Вильне 5 июня 1907 года.

Получил хорошее домашнее образование. Вместе с родителями в 1919 году эмигрировал через Вильно и Лондон в Берлин (1922). Там он в 1927—1931 годах изучал славянскую филологию у профессора М. Фасмера, написал диссертацию «Н. В. Гоголь и Э. Т. А. Гофман» (1933). Был неформальным лидером Берлинского кружка поэтов. Вместе с поэтессой Раисой Блох, ставшей впоследствии его женой, он в 1933 году эмигрировал в Париж, где работал ассистентом А. Мазона в Институте славяноведения (Institut d’Etudes slaves). 14 мая 1941 года был арестован как еврей и отправлен в Германию, погиб в концлагере в апреле 1944 года. Его жена погибла в 1943 году.

Творчество 
С детских лет Горлин писал стихи, первой его публикацией стал сборник, который он сам перевёл на немецкий язык под псевдонимом Д. Мираев: Märchen und Städte («Сказки и города», 1930). С 1931 по 1933 год ежегодно выпускал, не ставя своего имени, «Сборник берлинских поэтов», куда входили и его собственные стихи на русском языке. Единственный его сборник на русском языке «Путешествия» (1936) включает в себя и часть тех стихотворений, которые были опубликованы в 1930 году на немецком языке.

Друзья выпустили в 1959 году сборник произведений обоих супругов «Избранные стихотворения».

Поэтическое творчество Горлина близко к романтической поэзии с её сказочным миром… Сказочные элементы в стихах Горлина существуют как бы в настоящее время, среди современных городов, транспорта и других реалий цивилизации. В основе его поэзии религиозность автора, стихи могут принимать форму молитвы; они отличаются ясностью, четким ритмом, многоплановостью и легкой шутливостью.
В январе 2023 года его поэзия вошла в музыкальный альбом «После России», посвященный поэтам «незамеченного поколения» первой волны российской эмиграции, в исполнении Мириам Сехон и Василия Зоркого.

Книги 
 Michel Gorlin. N. V. Gogol und E. Th. A. Hoffmann. O. Harrassowitz, 1933. — 89 p.
 Михаил Горлин. Путешествия. Париж: Петрополис, 1936. — 39 с.
 Michel Gorlin et Raïssa Bloch-Gorlina. Études littéraires et historiques. Dorel, 1957. — 248 p.

Публикации 
 Michel Gorlin. Salomon et Ptolémée: la légende de Volot Volotovič. Revue des études slaves, 1938, 18 (1), pp. 41—62.
 Michel Gorlin. La Chronique de Joachim. Revue des études slaves, 1939, 19 (1), pp. 40—51.
Michel Gorlin. Les ballades d'Adam Mickiewicz et Puškin  // Revue des études slaves. 1939. T. 19, fasc. 3/4. pp. 227—241.
Michel Gorlin. Un écho de l'éloge de Rjurik Rostislavič  // Revue des études slaves. 1942. T. 20, fasc. 1/4. pp. 156—158.
Михаил Горлин. Неразгаданные стихи Пушкина о Мицкевиче / [Примеч. ред.] // Новоселье.— Нью-Йорк, 1945.— № 21 .— С. 60—64.

Источники 
 Горный С. Берлинские поэты // Руль.— Берлин, 1931.— 18 марта (№ 3134).— С. 2—3.
Mazon A. Nécrologie // Revue des études slaves.— 1946.— Tome 22, fascicule 1-4.— P. 289—291.
Ремизов А. Кишмиш, 1933 // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1952.— 20 июля (№ 14694).— С. 2.
Терапиано Ю. Историко-литературные статьи М. Горлина и Р. Блох // Русская мысль.— Париж, 1957.— 12 октября (№ 1120).— С. 4—5. 
Вельмин А. Французы — памяти русских ученых (От нашего парижского корреспондента) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1957.— 13 октября (№ 16178).— С. 4.
Трубецкой Ю. Печальная книга (Раиса Блох и Михаил Горлин — Избранные стихотворения) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1959.— 24 мая (№ 16866).— С. 8.
Биск А. Страшная книга // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1959.— 22 ноября (№ 17048).— С. 8.
Вейдле В. О тех, кого уже нет: 28. «Поэзия от Пилата» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1976.— 28 ноября (№ 24113).— С. 5.
Бахрах А. Голубиная пара: По памяти, по записям // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1980.— 2 ноября (№ 25343).— С. 5.

Поляков Ф. «Трагическая и неискупимая судьба»: Свидетельства о гибели Михаила Горлина // Avoti: Труды по балто-российским отношениям и русской литературе: В честь 70-летия Бориса Равдина.— Stanford, 2012.— P. II.— C. 212—233.— (Stanford Slavic Studies; Vol. 43). ISBN 1-57201-093-2
Поляков Ф. Михаил Горлин и его берлинское окружение в воспоминаниях Эдит Япу-Хоффманн // Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции.— Frankfurt am Main, 2016.— C. 349—355: портр.— (Русская культура в Европе; Russian Culture in Europe; Vol. 13). ISBN 978-3-631-66674-6

Примечания

Ссылки 
 Фонд Горлина в РГАЛИ 
 Описание книги «Избранные стихотворения»
 Раиса Блох. Михаил Горлин. Избранные стихотворения 

Русские поэты
Поэты Германии
Поэты Франции
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские поэты первой волны эмиграции
Литературоведы русского зарубежья
Жертвы Холокоста
Русские писатели XX века
Слависты
Литературоведы Германии
Литературоведы Франции
Персоналии:Холокост во Франции